Виктор Михайлович Ратушин (1953—2014) — советский и российский военный лётчик, командующий авиацией ФПС России, генерал-полковник авиации. Военный летчик-снайпер, заслуженный военный лётчик Российской Федерации.

Биография 
Родился 9 мая 1953 года в Ростовской области. Жил и учился в с. Натырбово Кошехабльского района (ныне Республики Адыгея).

В 1970 году поступил и в 1974 году окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков им. В. П. Чкалова.

Службу проходил на должностях лётчика, командира звена и эскадрильи в истребительно-бомбардировочной и штурмовой авиации в Белорусском военном округе, Группе советских войск в Монголии.

В 1982 году поступил и в 1985 году окончил ВВА им. Гагарина.

Проходил службу в Забайкальском военном округе в должности заместителя командира, командира авиационного полка, заместителя командира авиационной дивизии.

В 1991 году поступил и после окончания в 1993 году Академии Генерального штаба назначен на должность командира авиационной дивизии.

18.2.1993 присвоено воинское звание генерал-майор авиации

В марте 1996 года назначен командующим авиацией Федеральной пограничной службы России. В 1996—1997 годах ФПС России располагала 26 авиационными частями, на вооружении которых было 250 многоцелевых вертолетов и более 60 самолетов.

Генерал-полковник авиации.

Умер 21 января 2014 года.

Награды 

 орден Мужества
 орден «За военные заслуги»

 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени
 медаль Жукова
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Знак ЦК ВЛКСМ «За воинскую доблесть»

 другие ведомственные награды

Звания 
 Заслуженный военный лётчик Российской Федерации

Примечания

Литература 
 Авиация ФСБ РФ

Ссылки 
 Борисоглебское ВВАУЛ 
 РАТУШИН Виктор Михайлович
 Указ Президента РФ от 17.08.1995 № 860

Офицеры ВВС СССР
Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Персоналии:Адыгея